Блюдо — многозначный термин:

 Блюдо — кулинарное изделие, приготовленная пища.
 Блюдо — вид столовой посуды
 Декоративное блюдо — украшение помещений

Топонимы 
 Блюдо — посёлок в Ардатовском районе Нижегородской области Россия